Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1993-1994 n'a pas désigné de vainqueur.

Format 
Le championnat se compose de deux tours. Le premier se déroule en automne avec deux groupes de 10 équipes. Les deux premiers de chaque groupe jouent au printemps un tour de promotion/relégation avec les quatre derniers de Ligue nationale A à l'issue duquel quatre équipes sont promues en Ligue nationale A, les autres restant en Ligue nationale B.

Les huit dernières équipes de chaque groupe du premier tour, quant à elles, sont réparties en deux groupes de huit et jouent un tour de relégation à l'issue duquel trois équipes de chaque groupe sont reléguées en 1 Ligue. Lors de ce tour, les équipes se voient attribuer des points de bonus selon leur classement du premier tour (8 pour le , 7 pour le , etc.). Les deux équipes ayant terminé ce tour de relégation à la  de leur groupe jouent un match de barrage aller-retour afin de désigner un . Seules trois équipes de 1 Ligue seront promues en Ligue nationale B afin de réduire le nombre d'équipes à 16.

Classements

Tour préliminaire

Groupe Ouest

Groupe Est

Tour de promotion/relégation

Bilan 
 Le Neuchâtel Xamax et le FC Zurich se maintiennent en Ligue nationale A
 Le FC Bâle et le FC Saint-Gall sont promus en Ligue nationale A
 Le SC Kriens et l'Yverdon-Sport FC sont relégués en Ligue nationale B

Tour de relégation

Groupe A 

 bonus d'après le classement du tour préliminaire.

Groupe B 

 bonus d'après le classement du tour préliminaire.

Matches de barrage 
 FC Gossau - FC Chiasso  1-1 
 FC Chiasso - FC Gossau  0-1

Bilan 
 Le BSC Old Boys, le FC Bulle, l'Urania Genève Sport, le FC Monthey, le FC Sursee, le FC Fribourg et le FC Chiasso sont relégués en 1 Ligue
 Le FC Soleure, le FC Tuggen et le FC Échallens rejoignent la Ligue nationale B

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 1993-1994 D2
Championnat Suisse Football 1993-1994 D2
Suisse
Suisse